Het voetbalseizoen 2021/22 van de Hoofdklasse was het 48e seizoen van deze competitie voor zondagteams en het 26e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams. De Hoofdklasse was dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Hoofdklasse bestond dit seizoen uit vier competities, twee competities in de zaterdagafdeling met 16 teams en twee competities in de zondagafdeling met 15 teams.

Het seizoen ging van start op 28 en 29 augustus 2021 en de laatste speelronde was op 4 en 6 juni 2022. FC Rijnvogels en SV Urk werden kampioen in respectievelijk de zaterdag Hoofdklasse A en B. TOGB en VV Baronie werden kampioen in respectievelijk de zondag Hoofdklasse A en B.

Promotie- en degradatieregeling 
Dit seizoen bestond de zaterdag Hoofdklasse, net als het voorgaande seizoen, uit twee competities met 16 teams. De zondag Hoofdklasse bestond uit twee competities met 15 teams na het wegvallen van RKSV Leonidas en IFC.

Voor promotie geldt:
 De kampioenen van elke competitie zullen direct promoveren.
 De zes (twee maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zaterdag competities strijden met de twee eerste elftallen die als nummer vijftien en zestien zijn geëindigd in de zaterdag derde divisie om twee plekken in de derde divisie.
 De zes (twee maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zondag competities strijden met de twee eerste elftallen die als nummer vijftien en zestien zijn geëindigd in de zondag derde divisie om twee plekken in de derde divisie.

Voor degradatie geldt:
 De nummers vijftien en zestien van de zaterdag competities en de nummers vijftien van de zondag competities degraderen rechtstreeks naar de eerste klasse
 De nummers dertien en veertien van de twee zaterdag competities (4 elftallen) strijden met de vijftien (vijf maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zaterdag eerste klassen om drie plekken in de zaterdag vierde divisie.
 De nummers dertien en veertien van de twee zondag competities (4 elftallen) strijden met de achttien (zes maal drie) (vervangende) periodekampioenen van de zondag eerste klassen om twee plekken in de zondag vierde divisie.

Zaterdag Hoofdklasse A

Ploegen

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen

Zaterdag Hoofdklasse B

Ploegen

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen

Zondag Hoofdklasse A

Ploegen

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-14)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 15-28)

Programma/uitslagen

Zondag Hoofdklasse B

Ploegen

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-13)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 14-26)

Programma/uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2021/22